Суво́рин (Суворина) — русская фамилия.

Суворин 
 Суворин, Алексей Алексеевич (1862—1937) — литератор, сын А. С. Суворина.
 Суворин, Алексей Сергеевич (1834—1912) — русский журналист, издатель, театральный критик и драматург.
 Суворин, Борис Алексеевич (1879—1940) — русский писатель, журналист и редактор, издатель, сын А. С. Суворина от второго брака.
 Суворин, Михаил Алексеевич (1860—1936) — русский писатель, журналист, издатель, сын А. С. Суворина от первого брака.

Суворина 
 Суворина, Анна Ивановна (урождённая Баранова, 1840—1874) — российская переводчица и публицистка; первая жена  А. С. Суворина.
 Суворина, Дарья Васильевна (урождённая Ярзуткина, род. 1988) — российская волейболистка.

См. также 
 Суворинов
 Скворин